Jurcevic oder Jurčević ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Jurčević (* 1978), kroatischer Skilangläufer
 Ivan Jurcevic (* 1971), deutscher Kickboxer, Schauspieler und Türsteher
 Josip Jurčević (* 1951), kroatischer Historiker und Präsidentschaftskandidat
 Kristina Jurcevic (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Nikola Jurčević (* 1966), kroatischer Fußballspieler und -trainer